Kawaiisu peut désigner :
 les , un groupe ethnique amérindien des États-Unis ;
 le kawaiisu, une langue uto-aztèque parlée aux États-Unis.